un appellativo di Mahavira, 24º ed ultimo Tirthankara del Giainismo
Jina, comune della Romania nel distretto di Sibiu